Новогриго́ровка () — село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 122 человека. Почтовый индекс — 74151. Телефонный код — 5532. Код КОАТУУ — 6520983503.

Местный совет 
74151, Херсонская обл., Великоалександровский р-н, с. Новая Каменка, ул. Херсонская, 6

Ссылки 
 Новогригоровка на сайте Верховной рады Украины

 

Населённые пункты Великоалександровского района